Уи́льям Га́рольд «Билл» Шерр (; 27 июля 1961 года, Юрика, Южная Дакота, США) — американский борец вольного и греко-римского стилей, и тренер. По вольной борьбе: чемпион и призёр чемпионатов мира, неоднократный обладатель Кубка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года. Чемпион США по греко-римской борьбе.
Брат-близнец — Джеймс Шерр, борец вольного стиля, неоднократный обладатель Кубка мира, призёр чемпионатов мира, участник Олимпийских игр 1988 года.

Спортивная карьера

Вольная борьба 
 Чемпион мира (1985), серебряный призёр чемпионатов мира (1986, 1989), бронзовый призёр чемпионата мира (1987).
 Обладатель Кубка мира (1989, 1990), серебряный призёр Кубка мира (1986, 1988).
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. На Играх выступал вместе с братом-близнецом Джеймсом Шерром (5-е место).
 Чемпион Панамериканских игр (1987).
 Победитель Панамериканского чемпионата (1989).
 Победитель турнира Суперчемпионат мира (1985).
 Чемпион США (1987, 1988, 1989, 1990, 1992).
 Победитель студенческого NCAA чемпионата США (1984).
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (1982).

Греко-римская борьба 
Чемпион США (1982).

Тренерская карьера 
Ещё в период спортивной карьеры был действующим борцом-тренером, помощником тренера в Индианском университете. Позже стал тренером женской команды США по вольной борьбе. Также был тренером клуба Wrestling Wildcat и помощником тренера в .

Признание 
 Член Зала спортивной славы Южной Дакоты.
 В 1998 году введен в Зал национальной славы борьбы США.
 В 2005 году признан американским женским тренером года.
 В 2013 году признан «Человеком года» (премия ), за вклад в развитие борьбы в США.

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр.
 NCAA: Результаты по сезонам

Родившиеся в Юрике (Южная Дакота)‎
Борцы США
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Обладатели Кубка мира по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Борцы полутяжёлого веса
Борцы тяжёлого веса
Чемпионы Панамерики по борьбе